Trał przeciwminowy – w wojskach lądowych urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku.
 Trał morski – w marynarce wojennej urządzenie holowane za trałowcem służące do wykrywania lub niszczenia min
 Trał – w rybołówstwie to sieć rybacka (włok) w kształcie worka, która zazwyczaj ciągnięta jest za statkiem na różnej głębokości.